Un suçon est une petite marque ou ecchymose temporaire, résultant d'une succion de la peau par la bouche.
 Au Canada, suçon est synonyme de sucette.